Blochin, Blochina (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Jewgeni Blochin (* 1979), kasachischer Eishockeyspieler
 Lidija Wassiljewna Blochina (* 1954), sowjetisch-russische Maschinenbauingenieurin und Frauenrechtlerin
 Michail Arnoldowitsch Blochin (1908–1995), sowjetischer Physiker
 Nikolai Nikolajewitsch Blochin (1912–1993), russischer Mediziner und Präsident der Akademie der Medizinischen Wissenschaften der UdSSR
 Oleh Blochin (* 1952), sowjetischer Fußballspieler und ukrainischer Fußballtrainer
 Wassili Michailowitsch Blochin (1895–1955), sowjetischer NKWD-Offizier

Blochin steht für:

 Blochin (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie von Matthias Glasner